Гияс ад-Дин Кей-Хосров I (арабс/, Ghīyāth al-Dīn Kaykhusraw bin Qilij Arslān; ) — второй сын султана Рума Кылыч-Арслана II. Наследовал престол у своего отца в 1192 году, однако сражался со своими братьями за власть в государстве. Правил в 1192—1196 и 1205—1211 годах.

Отцовская воля 

В 1186—1187 году Кылыч Арслан II решил разделить своё государство между своими 9 сыновьями, племянником и своим братом Санджар-шахом, получившим Эрегли.
 Кутб ад-Дин Мелик-шах получил Аксарай. Напал на своего отца в 1189 году и захватил Конью, перенеся туда свою столицу. Умер в 1197 году.
 Кей-Хосров I получил Улуборлу.
 Рукн ад-дин Сулейман-шах стал правителем города Токат.
 Наср ад-Дин Баркиярук получал Никсар.
 Мугис ад-Дин Тогрул-шах правил Эльбистаном. Но зимой 1194—1195 года был атакован Малик-шахом. Нашел убежище у правителя Киликии Льва II.
 Нур ад-Дин Махмуд Султан-шах — ему доставался Кайсери. Был убит при нападении Кутб аль-Дина в 1193—1194 году.
 Муизз ад-Дин Кайсар-шах властвовал в городе Малатья, но был изгнан оттуда войском одного из братьев в 1192—1193 году. Нашел убежище у Салах ад-Дина.
 Арслан-шах становился властителем города Нигде.
 Мухи ад-Дин Масуд-шах получал Анкару, но был убит братом Сулейманом в 1204 году.
 Имя последнего сына Кылыч Арслана неизвестно.

Первое правление (1192—1196) 

После смерти Кылыч-Арслана II, Кей-Хосров провозгласил себя конийским султаном, настаивая на том, что такова была посмертная воля отца. Однако братья продолжали увлечённо заниматься междоусобицами.

Однако обстановка вокруг Конийского султаната менялась. В 1194 году сельджукский правитель Ирака Тогрул III был разбит и пленён войсками хорезмшаха Ала ад-Дина Текеша, а его голова была отправлена в Багдад — аббасидскому халифу Ан-Насиру.

В 1197 году брат Хосрова — Сулейман воспользовался смертью своего старшего брата Кутб ад-Дина Малик-шаха, и захватил его земли и также владения Хосрова.

Бегство 

Хосров бежал в Дамаск, а затем в Константинополь — к базилевсу Алексею III Ангелу, который усыновил его.

В 1203 году Кей-Хосров женился на дочери влиятельного византийского придворного Мануила Маврозома. Она стала матерью двух будущих султанов: Кей-Кавуса I (правил в 1211—1220 годах) и Кей-Кубада I (правил в 1220—1237 годах).

В 1204 году участники четвёртого крестового похода захватили Константинополь. После этого Византия распалась на несколько государств, только три из которых были созданы ромеями: Никейская империя, Трапезундская империя и Эпирское царство. Эти государства были заняты борьбой друг с другой и франками за возможность восстановления империи, и войны с мусульманам в их планы не входили.

В это время в Конье умер Сулейман, сделавший своим наследников трёхлетнего сына Кылыч-Арслана III.

Возвращение на престол 

Кей-Хосров с помощью наёмников своего свёкра Мануила сместил Кылыч-Арслана III, успевшего побыть правителем лишь 1 месяц. Правитель Никеи Феодор I Ласкарис с опаской следил за действиями своего восточного соседа. Для укрепления безопасности своего государства, он заключил мирные договора с Латинской империей и Киликийским царством.

В марте 1207 года сельджуки захватили Анталью, принадлежавшую венецианцам. Таким образом был получен доступ к Средиземному морю, а итальянцы к тому же подписали мирный и торговый договора. В 1211 году за оказанную помощь, султан даровал Маврозому земли в долине реки Меандр.

Смерть 

В 1211 году ко двору султана из Эпирского царства прибыл Алексей III Ангел. Он умолял своего наречённого сына свергнуть «узурпатора» Ласкариса, и таким образом возвратить ему власть. Впрочем и Хосров был не прочь увеличить свои владения за счёт богатых малоазийских земель. С начала он потребовал от никейского правителя отречения в пользу Ангела, но, получив отказ, начал собирать войска.

Собрав 20 000 воинов, султан вместе с Алексеем отправился осаждать город Антиохия на реке Меандр. Сюда вскоре прибыл Феодор во главе с 2500 всадниками, из которых 800 были франками. В битве в долине Меандра никейские наёмники были перебиты, а Ласкарис был сбит с коня палицей Хосрова. Султан приказал схватить правителя, но храбрый никеец подсёк ноги коню султана. Тот упал с жеребца, и тогда Федор отрубил его голову, затем подняв её на копьё.

После этого воины султана бежали, а Алексей Ангел был пленён и отправлен в монастырь. В то же время, Конийский султанат отдал Никее Атталию. Таким образом, государство Ласкариса подтвердило свою независимость, а также стала центром будущего восстановления Византии.

Похоронен в мечети Ала ад-Дина в Конье.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Правители Азии XII века
Правители Азии XIII века
Монархи, погибшие в бою